El término Fusō puede referirse a:

 Fusō, primer buque acorazado encargado en Europa por Japón.
 Fusō, un acorazado perteneciente a la Armada Imperial Japonesa.
 Clase Fusō, tipo al que pertenecía el acorazado anterior.
 Fusō, un pueblo japonés de la Prefectura de Aichi.